Договор о присоединении Кореи к Японии (, Никкан хэйго дзё:яку, , Ханиль пёнъхап чояк) был подписан 22 августа 1910 года представителями Корейской и Японской империй и опубликован 29 августа. С этого момента Корея перешла под управление Японии. Договор состоял из восьми пунктов и начинался словами «Его Величество Император Кореи полностью и бессрочно передаёт Его Величеству Императору Японии все суверенные права на управление Кореей».
С корейской стороны договор подписал премьер-министр Ли Ван Ён, а с японской — генерал-резидент Тэраути Масатакэ.

Договор фактически прекратил своё действие в 1945 году после капитуляции Японии во Второй мировой войне и был официально аннулирован японо-южнокорейским соглашением в 1965 году.

Стихотворение 
По случаю аннексии Кореи Тэраути Масатакэ сочинил следующее стихотворение-танка:
Что бы подумали Кобаякава, Като и Кониси, если бы жили они сейчас, взглянув на луну сегодня вечером?

Три японца, упомянутые в этом стихотворении, — военачальники Кобаякава Такакагэ, Като Киёмаса и Кониси Юкинага, командовавшие японскими войсками во время Имчжинской войны.

Литература 
 
 
 Korean Mission to the Conference on the Limitation of Armament, Washington, D.C., 1921—1922. (1922). Korea’s Appeal to the Conference on Limitation of Armament. Washington: U.S. Government Printing Office.
 United States. Dept. of State. (1919). Catalogue of treaties: 1814—1918. Washington: Government Printing Office.

Ссылки 

 «The annexation of Korea» (editorial) Japan Times, August 29, 2010
 «Historic declaration by Japanese and Korean intellectuals is a step towards reconciliation» Asia News, May 20, 2010

Неравноправные договоры
Корейско-японские отношения
Международные договоры Японии
Международные договоры Кореи
Международные договоры о территориальных изменениях
Изменение территории Кореи
Изменение территории Японии
1910 год в политике
Август 1910 года
Международные договоры XX века